Рін Окамото (* 6 січня 1970,) — японський манґака,  колишній співробітник Bandai. Відомий, як автор манґи Ельфійська пісня. Проживає в Токіо.

Твори 

 
 
 MOL
 Flip Flap (2008 Shueisha)
 Lime Yellow
 Carrera
 
 Allumage
  (2008–2011, що випускалась у Weekly Young Jump, Shueisha)
  (з 2012)
  (2012)
  (з 2017)

Див. також 
 49382 Ліннокамото — астероїд, названий на честь манґаки.

Примітки

Посилання

Офіційний сайт 

Манґаки
Ельфійська пісня
Люди, на честь яких названо астероїд